Владимир Чижевский: Чижевский, Владимир Антонович (1899—1972) — советский авиаконструктор.
 Чижевский, Владимир Владимирович (род. 1962) — создатель «Пиратской партии России»